SD може означати:
 Служба безпеки (СД) у нацистській Німеччині ().
 Стандартне відхилення — від .
 SD — код ISO 3166-1 держави Судан.
 .sd — національний домен верхнього рівня для Судану.
 Південна Дакота () — штат США (поштове скорочення назви).
 Secure Digital — формат флеш-карт.
 Sega Dreamcast — ігрова консоль від компанії Sega.
 SDTV — телебачення стандартної чіткості.
 sd (subdwarf) — в астрономії позначає приналежність зірки до класу субкарликів.

Див. також 
 ЦД (значення)